Plaatsnamen
Staunton (Illinois)
Staunton (Indiana)
Staunton (Virginia)
Personen
Howard Staunton, schaker
De naar hem genoemde Staunton-schaakstukken
Imelda Staunton, actrice
Paul Staunton, scheikundige
Steve Staunton, voetballer
Schaakverenigingen
Schaakvereniging Staunton (Etten-Leur)
Schaakgezelschap Staunton (Groningen)
Stauntongambiet
Staunton-toernooi 1946, eerste naoorlogse internationale schaaktoernooi